Кубок Шотландии по футболу ( или просто Scottish Cup) — соревнование для шотландских футбольных клубов, ежегодно проводимое Шотландской футбольной ассоциацией. Учреждён в 1873 году.

Формат 

Турнир состоит из 8 или 9 раундов. Розыгрыш проводится по системе с выбыванием. На каждой стадии победитель каждой пары определяется результатом одного матча. В первых раундах игра проходит на поле одного из соперников; если матч заканчивается вничью, проводится переигровка на поле другой команды. Полуфиналы и финал проходят на нейтральном поле (обычно на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго); если в основное время игра заканчивается вничью, назначается дополнительные 30 минут, при необходимости серия пенальти. Клубы Третьего дивизиона вступают в борьбу во втором раунде. Клубы Второго дивизиона и 6 клубов Первого дивизиона начинают с третьего раунда. Клубы Премьер-лиги и 4 клуба Первого дивизиона (занявшие 2—4 места в предыдущем сезоне и выбывший из Премьер-лиги) вступают в борьбу на стадии 1/16 финала (четвёртый раунд).

Победитель получал право участвовать в Кубке обладателей кубков, а после его упразднения в 1999 году — в Кубке УЕФА (с 2009 года Лига Европы). В случае, если победитель Кубка Шотландии уже обеспечил себе участие в Лиге чемпионов за счёт места в чемпионате, это право переходило финалисту Кубка. С сезона 2008/2009 в таких ситуациях путёвку в Лигу Европы будет получать команда, занявшая наивысшее место в Премьер-лиге, не квалифицирующее её в еврокубки.

Финалы

Статистика побед 
По состоянию на конец сезона 2021/22

Примечания

Ссылки 

 Страница на официальном сайте Шотландской Футбольной Ассоциации 
 Результаты и статистика на rsssf.com